Санта-Мария-ди-Ликодия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

Население составляет 6745 человек, плотность населения составляет 259 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 95038. Телефонный код — 095.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование в первое воскресение августа.

Ссылки